Karničar ist der Familienname folgender Personen:

 Davo Karničar (1962–2009), slowenischer Bergsteiger, Extremskifahrer und Skilehrer
 Ludwig Karničar (* 1949), österreichischer Slawist, Slowenist, Dialektologe und Lexikograph